Selima fina puede referirse a:

 el nombre común de la planta Salvia officinalis; o
 el nombre común de la planta Stachys officinalis.